Le tournoi de Zagreb est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 2 au .

Faits marquants 
 Marin Čilić déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi alors qu'il était tête de série 1 et double tenant du titre.
 Guillermo García-López remporte le tournoi en simple face à Andreas Seppi en finale. Il remporte le  ATP de sa carrière.
 En double, Marin Draganja et Henri Kontinen s'imposent en finale face à Fabrice Martin et Purav Raja. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double chacun.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zagreb
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2015
Zagreb
Sport en Croatie en 2015
Tennis en février 2015